Мудрий — українське прізвище.

 Мудрий Василь Миколайович (1893—1966) — український громадський і політичний діяч, журналіст.
 Мудрий Сергій Григорович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мудрий Софрон Степан (1923—2014) — єпископ-емерит Івано-Франківської єпархії УГКЦ, василіянин.
 Ярослав Мудрий — Великий князь Київський (1016—1018, 1019—1054), святий
 Мудрий Ярослав Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища